Адриан Георге Иордаке (; 12 сентября 1980, Питешти, Румыния) — румынский футболист.

Клубная карьера 
В 2000 году попал в заявку бухарестского «Динамо», однако вскоре был отдан в аренду в «Кымпину» и в «Оцелул». В январе 2006 проходил сбор «Шинника» в Турции. После чего подписал контракт. Дебютировал в российской Премьер-Лиге 18 марта 2006 года в выездном матче против московского «Динамо», выйдя в стартовом составе, будучи заменённым после перерыва Геннадием Нижегородовым. По окончании сезона 2006 года был отдан на полгода в аренду в «Арджеш». Далее играл за кипрские клубы «Алки» и АЕЛ. В сезоне 2009/10 играл за бухарестский «Рапид». В 2010 году перебрался в азербайджанский «Хазар-Ленкорань», в котором играло несколько его соотечественников. В декабре того же года был выставлен клубом на трансфер. После чего играл за «Миовени». Завершил карьеру в 2013 году в «Глории» из Бистрицы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте RomanianSoccer.ro 
 Статистика на сайте statisticsfootball.com

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Кымпина»
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Арджеш»
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Миовени»
Игроки ФК «Глория» Бистрица